Pomiechówek peut désigner :

Toponymie

 Pomiechówek est une commune dans la Voïvodie de Mazovie
 Pomiechówek est le village chef-lieu de cette commune.

Homonymie de toponyme